Kirkby kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Kirkby (berg),

Storbritannien 

 Kirkby on Bain (ort), England, Lincolnshire, 
 Kirkby-in-Ashfield, ort, England, Nottinghamshire, 
 Kirkby, ort, England, Knowsley, 
 Kirkby (parish), England, North Yorkshire, 
 Kirkby-in-Furness - en ort i Cumbria, England

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar